Kornack ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Kornack, deutscher Schauspieler
 Karl Kornack, deutscher Maler (1813-nach 1903)